

Шагалали — село, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область
 Шагалали — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Шагалали — село, Сарисуський район, Жамбильська область